Sagrati – frazione di Corbola, in provincia di Rovigo
 Luigi Sagrati – musicista italiano
 il plurale di sagrato